Il doppio del torneo di tennis Laguna Niguel Classic 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori James Chicohagey e Billy Martin che hanno battuto in finale Peter Fleming e Trey Waltke 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Anand Amritraj /  Ashok Amritraj (quarti di finale)

Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Laguna Niguel Classic 1977